Джаред Макичерн (, родился 16 августа 1980 года, Виргиния-Бич, Виргиния) — американский музыкант, наиболее известный как бас-гитарист метал-группы Machine Head.

В 2000-х Джаред присоединился к метал-группе , в составе которой записал один альбом, Road to Bloodshed. В том же году Макичерн подменял бас-гитариста Machine Head, Адама Дьюса, в во время тура The Black Tyranny. В феврале 2008 года, после релиза пластинки, он покидает Sanctity, в связи с рождением сына.

В октябре 2010 года, Макичерн присоединился к треш-метал-группе Serenity Dies.

В 2013 году, после ухода из Machine Head бас-гитариста Адама Дьюса, группа приняла в свой состав Макичерна. В составе Machine Head он принял участие в записи альбома, Bloodstone & Diamonds, изданного в 2014 году.

Дискография 

 Road to Bloodshed (2007)
Machine Head
 Bloodstone & Diamonds (2014)
 Catharsis (2018)
 Of Kingdom and Crown (2022)

Примечания 

Бас-гитаристы США
Музыканты Machine Head